Лос Сируелос, Ел Сируело има више значења:

 Лос Сируелос, Ел Сируело (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос, Ел Сируело (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сируелос, Ел Сируело (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику